Кродерс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кродерс, Ольгерт (1921—2012) — советский и латвийский театральный актёр, режиссёр и педагог. 
 Кродерс, Роберт (1892—1956) — латвийский журналист, театровед, переводчик. 
 Кродерс, Янис (1935—2016)  — латвийский и советский баскетболист и баскетбольный судья.
 Кродере, Сильвия Валериановна (1940—2017) — латвийская советская баскетболистка.